Куп Турске у кошарци () је годишње кошаркашко такмичење у Турској. Уведено је 1967. године, али је у периоду од 1973. до 1991. имало прекид у одржавању. Организацијом се бави Кошаркашки савез Турске.

Досадашња финала 

 У загради поред сезоне се налази град у коме је одржан завршни турнир.

Успешност клубова

Види још 
 Прва лига Турске у кошарци

Спољашње везе 

 Кошаркашки савез Турске - званичан сајт

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Турској